Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2008 среди мужчин весом до 60 кг проходили 7 сентября.

Итоговый рейтинг

Турнир

Матчи за бронзу

Примечания 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2008